Der 1. grönländische Landesrat hielt sechs Sitzungen ab:

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 01 gronlandischen Landesrats
01